Skovvejrandøjen (Lasiommata maera) er en sommerfugl i takvingefamilien. Den er udbredt i store dele af Europa, i det nordvestlige Afrika og fra Lilleasien og Rusland til Centralasien. Arten foretrækker klipper og stenet terræn. I Danmark er den truffet få gange, måske som gæst fra Sverige, hvor den er almindelig. Skovvejrandøje minder meget om bjergvejrandøje, der dog er tydeligt mindre.

Udseende

Kilder/Henvisninger 
 Sommerfugle i Europa og Nordafrika
 Michael Stoltze: Danske dagsommerfugle, København 1996. Side 245-246.
Skovvejrandøje  på lepidoptera.dk

Randøjer
Danmarks dagsommerfugle